Акжан (село)
 Акжан (озеро)